STRC steht für:
 Science & Training Resource Center des National Weather Service
 SRI/Surgical Express, Inc, Medizintechnikhersteller (NASDAQ-Code)

Strc steht für:
 Stereocilin, Bezeichnung des Gens des Proteins

STRC